Made in Italy ("fatto in Italia" in lingua inglese) indica la produzione artigianale e industriale italiana.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Made in Italy – film del 1965 diretto da Nanni Loy
 Made in Italy – film del 2008 diretto da Stéphane Giusti
 Made in Italy – film del 2018 diretto da Luciano Ligabue
 Made in Italy - Una casa per ritrovarsi – film del 2020 diretto da James D'Arcy

Musica 
 Made in Italy – gruppo musicale italiano
 Made in Italy –  album di Loredana Bertè del 1981
 Made in Italy – singolo dei Ricchi e Poveri del 1982
 Made in Italy – raccolta estera dei Ricchi e Poveri del 1983
 Made in Italy –  album degli Armonium del 1986
 Made in Italy –  album di Alice del 2004
 Made in Italy –  album di Davide De Marinis del 2004
 Made in Italy –  album dei Matia Bazar del 2004
 Made in Italy – album dei Mau Mau del 2004
 Made in Italy –  album di Nino Buonocore del 2004
 Made in Italy – album dei Neri per Caso del 2005
 Made in Italy – album di Gigi D'Alessio del 2006
 Made in Italy – album di Luciano Ligabue del 2016
 Made in Italy – singolo di Luciano Ligabue del 2016
 Mad(e) in Italy – album dei Boomdabash del 2011
 Made in Italy – singolo di Rosa Chemical del 2023

Televisione 
 Made in Italy – varietà televisivo di Canale 5 del 1982.
 Made in Italy – programma televisivo di Federico Fazzuoli.
 Made in Italy – serie televisiva del 2019.